Wignall ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Wignall (* 1939), englischer Fußballspieler und -trainer
 Maurice Wignall (* 1976),  jamaikanischer Leichtathlet
 Ryan Wignall (* 1989), englischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Wignall-Nunatakker, Nunatakker im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Wignall Peak, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika